Franciaország
Samson, település Doubs megyében

 USA
Samson, település Alabama államban

Egyéb
Samson, angol heavy metal/hard rock együttes volt 1977-től 2002-ig
Samson (Emly Starr-dal)
Samson, az Angliához tartozó Scilly-szigetek egyik tagja
Samson, Bruce Macdonald 2018-as filmje
Samson (cég)